Нижче наведено список населених пунктів повіту Васлуй, Румунія.

Васлуй